Боспор (Фракійський) — старогрецька назва протоки Босфору;
 Боспор (Боспорська держава) — одна з рабовласницьких античних держав Північного Причорномор'я.